Анастаси́я Давы́дова:
 Давыдова, Анастасия Александровна (1927 — ?) — заслуженный работник культуры РСФСР, организатор развития библиотечного дела в Туве.
 Давыдова, Анастасия Михайловна (род. 1985) — казахстанская  спортсменка (стрельба).
 Давыдова, Анастасия Семёновна (род. 1983) — российская спортсменка (синхронное плавание).